Haverslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Haverslev Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Haverslev Sogn i Jammerbugt Kommune
 Haverslev Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Haverslev Sogn i Rebild Kommune